Шешир професора Косте Вујића се може односити на:

 Шешир професора Косте Вујића — роман Милована Витезовића, објављен 1983. године.
 Шешир професора Косте Вујића (филм из 1972) — ТВ драму редитеља Владимира Андрића из 1972. године, са Павлом Вуисићем у улози професора Косте Вујића.
 Шешир професора Косте Вујића (филм из 2012) — играни филм редитеља Здравка Шотре из 2012. године, са Александром Берчеком у улози професора Косте Вујића.
 Шешир професора Косте Вујића (ТВ серија) — ТВ серију од 8 епизода из 2013. године.